__БЕЗКН__
The Hardest Part може да се односи на:
 The Hardest Part (песма групе Blondie)
 The Hardest Part (песма групе Coldplay)